Душечка — название произведений:
 «Душечка» — рассказ А. П. Чехова 1898 года.
 «Душечка» — художественный фильм 1966 года по рассказу Чехова.
 «Душечка» (англ. Sweetie) — художественный фильм 1989 года новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион.